Qernertunnguit bezeichnet:
 Qernertunnguit (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qernertunnguit (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qernertunnguit (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qernertunnguit (Insel, Paamiut) (auch Qernertunnguaq, Sorte Skær), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qernertunnguit (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qernertunnguit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland